Теоде́кт () (умер в 334 г. до н. э.) — ученик Исократа и Платона, родом из Ликии, оратор и трагический поэт. В 352 до н. э. был приглашён царицей Артемисией произнести надгробную речь над могилой её мужа Мавзола. На устроенной им для себя гробнице близ Афин Теодект поместил хвастливую надпись, что в 13 всемирных состязаниях он победил 8 раз. В IV в. до н. э. в это время различные статуи украшали могилу поэта Теодекта, из них к более позднему периоду сохранилась только статуя Гомера.

Примечания

Литература 
 

Древнегреческие ораторы
Древнегреческие драматурги
Ораторы Древней Греции
Драматурги Древней Греции